Thierry Benoit (politicus), een Franse politicus
Thierry 'Ted' Benoît (stripauteur), een Franse stripauteur